

Мондові — місто, штат Вісконсин
 Мондові — місто, штат Вісконсин